Старобогда́новка — название населённых пунктов:

Россия 
 Старобогдановка — село в Красногвардейском районе Оренбургской области.

Украина 
 Старобогдановка — село в Михайловском районе Запорожской области.